dolna część futryny drzwiowej, usytuowana powyżej poziomu podłogi (zobacz też: bariery architektoniczne, podproże)
 PRÓG – nazwa Grupy Teatralno-Happenerskiej z Wadowic
 przegroda, stopień skalny (zobacz też: kuesta, wodospad, kaskada, cyrk lodowcowy)
 próg rzeczny: poprzeczny stopień w korycie rzecznym (zobacz też: poroh)
 próg – rodzaj budowli regulacyjnej stosowanej w hydrotechnice
 próg (zwany również grzbietem) w sensie geomorfologii to wzniesienie na powierzchni ziemi. Progi mogą przebiegać powyżej lub poniżej poziomu morza, więc wznoszą się na kontynentach, wyspach lub w oceanie.
 próg – ułatwiająca uzyskanie czystego brzmienia listewka na gryfie niektórych chordofonów szyjkowych, na której się opiera naciskana palcami struna
 w lekkoatletyce: belka, z której zawodnik odbija się do skoku
 element skoczni narciarskiej
 próg nuklearny – stan gospodarki umożliwiający wytworzenie broni jądrowej
 próg pobudliwości (próg podniety) – najmniejsze natężenie bodźca:
 w psychologii – konieczne do wywołania określonego wrażenia lub reakcji
 w fizjologii i psychofizyce – wywołujące dostrzegalną reakcję drażnionej komórki nerwowej lub narządu zmysłu lub dostrzegalną zmianę wrażenia (próg różnicy, np. dyskryminacja czuciowa)
 w fizjologii słuchu (w akustyce) – wartość ciśnienia akustycznego (natężenia dźwięku) o określonej częstotliwości (zobacz też: izofony, słuch, audiometria):
 najmniejsza wywołująca wrażenie słuchowe, próg słyszalności
 które wywołuje wrażenie bólu ucha, próg bólu
 która umożliwia odróżnienie bodźców, dyskryminacja słuchowa
 w fizjologii i psychofizjologii węchu (olfaktometria):
 próg wyczuwalności zapachu oraz sekcja w zapach: próg węchowej wyczuwalności
 próg rozpoznania zapachu
 węchowy próg różnicy (dyskryminacja węchowa)
 próg rentowności – cena pokrywająca poniesione koszty
 próg wyborczy
 próg ubóstwa – w USA odpowiednik minimum socjalnego
 redan – próg w podwodnej części ślizgacza

Zobacz też 
 zapora wodna, pas startowy, pas lądowania, arytmetyka wyborcza, granica.